Caçapava do Sul kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Caçapava do Sul (ort), Rio Grande do Sul, 
 Caçapava do Sul (kommun), Rio Grande do Sul, 

Robotskapade Brasilienförgreningar